Jurij Szemjonovics Konovalov (1929–2008) olimpiai ezüstérmes szovjet-orosz rövidtávfutó
 Jurij Anatoljevics Konovalov (1961) szovjet-orosz vitorlázó, olimpikon